Amethyst Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Amethyst Peak (Idaho)
 Amethyst Peak (Nevada)